Di seguito una lista di asteroidi dal numero 606001 al 607000 con data di scoperta e scopritore.

606001-606100 

|-
| 606001 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 606002 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606003 - ||  || 14 dicembre 2010 || CSS
|-
| 606004 - ||  || 6 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606005 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606006 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606007 - ||  || 24 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606008 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 606009 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606010 - ||  || 5 febbraio 2011 || CSS
|-
| 606011 - ||  || 27 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 606012 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606013 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 606014 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606015 - ||  || 29 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606016 - ||  || 27 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606017 - ||  || 23 agosto 2015 || Jones, D., Vaduvescu, O.
|-
| 606018 - ||  || 16 agosto 2009 || CSS
|-
| 606019 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 606020 - ||  || 23 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606021 - ||  || 26 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606022 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 606023 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606024 - ||  || 1 ottobre 2010 || CSS
|-
| 606025 - ||  || 9 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606026 - ||  || 15 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 606027 - ||  || 22 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606028 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606029 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 606030 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 606031 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 606032 - ||  || 27 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606033 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 606034 - ||  || 30 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606035 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606036 - ||  || 26 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606037 - ||  || 22 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606038 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 606039 - ||  || 28 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 606040 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 606041 - ||  || 11 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 606042 - ||  || 12 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606043 - ||  || 30 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606044 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606045 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606046 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606047 - ||  || 22 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606048 - ||  || 25 febbraio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606049 - ||  || 4 marzo 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606050 - ||  || 6 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606051 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606052 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 606053 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 606054 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 606055 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606056 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606057 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606058 - ||  || 7 marzo 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606059 - ||  || 4 marzo 2017 || Spacewatch
|-
| 606060 - ||  || 4 marzo 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606061 - ||  || 5 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606062 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606063 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606064 - ||  || 17 settembre 2015 || CSS
|-
| 606065 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 606066 - ||  || 23 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606067 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606068 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606069 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606070 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 606071 - ||  || 2 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606072 - ||  || 10 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 606073 - ||  || 2 marzo 2006 || CSS
|-
| 606074 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606075 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606076 - ||  || 13 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 606077 - ||  || 12 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 606078 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606079 - ||  || 31 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606080 - ||  || 20 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606081 - ||  || 1 ottobre 2010 || CSS
|-
| 606082 - ||  || 8 novembre 2010 || CSS
|-
| 606083 - ||  || 6 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606084 - ||  || 27 gennaio 2006 || CSS
|-
| 606085 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606086 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 606087 - ||  || 1 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606088 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606089 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606090 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 606091 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606092 - ||  || 3 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606093 - ||  || 22 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606094 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606095 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606096 - ||  || 30 aprile 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606097 - ||  || 26 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606098 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606099 - ||  || 29 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 606100 - ||  || 22 maggio 2017 || Pan-STARRS 1
|}

606101-606200 

|-
| 606101 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606102 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606103 - ||  || 4 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606104 - ||  || 19 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 606105 - ||  || 16 agosto 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 606106 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 606107 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606108 - ||  || 27 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606109 - ||  || 25 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606110 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606111 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606112 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 606113 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606114 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606115 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606116 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606117 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606118 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606119 - ||  || 22 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606120 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 606121 - ||  || 1 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606122 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606123 - ||  || 11 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 606124 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606125 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 606126 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606127 - ||  || 22 luglio 2010 || Maticic, S.
|-
| 606128 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 606129 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 606130 - ||  || 18 settembre 2006 || SDSS Collaboration
|-
| 606131 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606132 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606133 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606134 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606135 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606136 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606137 - ||  || 16 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606138 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606139 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606140 - ||  || 18 dicembre 2007 || Sarneczky, K.
|-
| 606141 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606142 - ||  || 28 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 606143 - ||  || 2 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606144 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606145 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 606146 - ||  || 26 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606147 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606148 - ||  || 27 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606149 - ||  || 23 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606150 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606151 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606152 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606153 - ||  || 28 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606154 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606155 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 606156 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 606157 - ||  || 27 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 606158 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606159 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606160 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606161 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 606162 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606163 - ||  || 30 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606164 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606165 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606166 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606167 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606168 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 606169 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606170 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606171 - ||  || 1 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606172 - ||  || 3 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606173 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606174 - ||  || 6 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 606175 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606176 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 606177 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606178 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606179 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606180 - ||  || 30 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 606181 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 606182 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606183 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606184 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606185 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606186 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 606187 - ||  || 16 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606188 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 606189 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606190 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606191 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606192 - ||  || 4 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 606193 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606194 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606195 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606196 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606197 - ||  || 20 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606198 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 606199 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606200 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

606201-606300 

|-
| 606201 - ||  || 16 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 606202 - ||  || 18 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606203 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 606204 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606205 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606206 - ||  || 7 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 606207 - ||  || 29 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606208 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606209 - ||  || 11 gennaio 2014 || Kotson, M. C., Tholen, D. J.
|-
| 606210 - ||  || 24 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606211 - ||  || 9 dicembre 2012 || CSS
|-
| 606212 - ||  || 10 dicembre 2010 || LINEAR
|-
| 606213 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606214 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606215 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606216 - ||  || 6 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606217 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606218 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 606219 - ||  || 15 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 606220 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 606221 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606222 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606223 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606224 - ||  || 3 gennaio 2014 || CSS
|-
| 606225 - ||  || 29 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 606226 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606227 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 606228 - ||  || 1 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606229 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606230 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 606231 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606232 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606233 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606234 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606235 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606236 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606237 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606238 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 606239 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606240 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 606241 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 606242 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606243 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606244 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606245 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606246 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606247 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606248 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606249 - ||  || 26 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606250 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606251 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606252 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 606253 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606254 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606255 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606256 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606257 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606258 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606259 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606260 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 606261 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606262 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606263 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606264 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606265 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 606266 - ||  || 13 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606267 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606268 - ||  || 23 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606269 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 606270 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606271 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 606272 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 606273 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606274 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606275 - ||  || 6 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 606276 - ||  || 8 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 606277 - ||  || 21 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606278 - ||  || 15 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 606279 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 606280 - ||  || 25 settembre 2006 || CSS
|-
| 606281 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 606282 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606283 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 606284 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606285 - ||  || 1 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 606286 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606287 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606288 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606289 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606290 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 606291 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606292 - ||  || 17 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 606293 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606294 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606295 - ||  || 12 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606296 - ||  || 11 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606297 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 606298 - ||  || 22 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606299 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606300 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

606301-606400 

|-
| 606301 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606302 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606303 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 606304 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606305 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606306 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 606307 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606308 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 606309 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606310 - ||  || 17 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606311 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606312 - ||  || 24 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606313 - ||  || 16 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606314 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606315 - ||  || 20 settembre 2007 || CSS
|-
| 606316 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 606317 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 606318 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606319 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 606320 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 606321 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606322 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606323 - ||  || 13 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 606324 - ||  || 17 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606325 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606326 - ||  || 25 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606327 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606328 - ||  || 19 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606329 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606330 - ||  || 4 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606331 - ||  || 3 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606332 - ||  || 12 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606333 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 606334 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606335 - ||  || 1 maggio 2006 || Mauna Kea
|-
| 606336 - ||  || 15 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 606337 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 606338 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 606339 Kierpiec ||  || 24 ottobre 2014 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 606340 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606341 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 606342 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606343 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606344 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606345 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606346 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 606347 - ||  || 30 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606348 - ||  || 10 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 606349 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606350 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606351 - ||  || 14 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606352 - ||  || 6 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606353 - ||  || 22 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606354 - ||  || 22 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606355 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 606356 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 606357 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606358 - ||  || 28 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 606359 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 606360 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 606361 - ||  || 18 ottobre 2009 || CSS
|-
| 606362 - ||  || 28 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606363 - ||  || 28 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606364 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606365 - ||  || 28 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606366 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 606367 - ||  || 2 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606368 - ||  || 2 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606369 - ||  || 8 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606370 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 606371 - ||  || 29 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606372 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 606373 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606374 - ||  || 5 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606375 - ||  || 15 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606376 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606377 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606378 - ||  || 4 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 606379 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606380 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 606381 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606382 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606383 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606384 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606385 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 606386 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 606387 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 606388 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606389 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606390 - ||  || 18 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606391 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606392 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 606393 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606394 - ||  || 16 novembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606395 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606396 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606397 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606398 - ||  || 23 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 606399 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606400 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

606401-606500 

|-
| 606401 - ||  || 3 ottobre 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 606402 - ||  || 6 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 606403 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606404 - ||  || 20 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606405 - ||  || 17 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606406 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606407 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 606408 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606409 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606410 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 606411 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606412 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 606413 - ||  || 13 dicembre 2011 || Rinner, C.
|-
| 606414 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 606415 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606416 - ||  || 30 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 606417 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 606418 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606419 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606420 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 606421 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 606422 - ||  || 27 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606423 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 606424 - ||  || 25 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606425 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606426 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 606427 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 606428 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606429 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606430 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 606431 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606432 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606433 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606434 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 606435 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606436 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606437 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 606438 - ||  || 13 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606439 - ||  || 4 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606440 - ||  || 25 marzo 2007 || CSS
|-
| 606441 - ||  || 23 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606442 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606443 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606444 - ||  || 7 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606445 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606446 - ||  || 26 novembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606447 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606448 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606449 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606450 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606451 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 606452 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606453 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 606454 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 606455 - ||  || 23 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606456 - ||  || 24 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606457 - ||  || 25 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606458 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606459 - ||  || 30 giugno 2014 || Spacewatch
|-
| 606460 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606461 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606462 - ||  || 17 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606463 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606464 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606465 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 606466 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 606467 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606468 - ||  || 11 marzo 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 606469 - ||  || 24 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606470 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 606471 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 606472 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606473 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606474 - ||  || 27 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606475 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606476 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 606477 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606478 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606479 - ||  || 21 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 606480 - ||  || 14 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606481 - ||  || 12 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606482 - ||  || 14 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606483 - ||  || 14 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606484 - ||  || 14 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606485 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606486 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606487 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606488 - ||  || 10 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606489 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606490 - ||  || 25 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606491 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606492 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606493 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606494 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 606495 - ||  || 28 gennaio 2014 || CSS
|-
| 606496 - ||  || 20 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606497 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606498 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606499 - ||  || 23 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606500 - ||  || 20 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|}

606501-606600 

|-
| 606501 - ||  || 16 gennaio 2018 || Mottola, S., Hellmich, S.
|-
| 606502 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606503 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606504 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 606505 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606506 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 606507 - ||  || 31 marzo 2003 || NEAT
|-
| 606508 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 606509 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606510 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 606511 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 606512 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 606513 - ||  || 26 agosto 2012 || CSS
|-
| 606514 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606515 - ||  || 17 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 606516 - ||  || 22 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 606517 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606518 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606519 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 606520 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606521 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 606522 - ||  || 13 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 606523 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 606524 - ||  || 2 novembre 2008 || CSS
|-
| 606525 - ||  || 19 febbraio 2007 || CSS
|-
| 606526 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606527 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 606528 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 606529 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 606530 - ||  || 1 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606531 - ||  || 21 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 606532 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606533 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606534 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 606535 - ||  || 18 marzo 2001 || AMOS
|-
| 606536 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 606537 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 606538 - ||  || 12 febbraio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606539 - ||  || 12 febbraio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606540 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606541 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 606542 - ||  || 16 dicembre 2004 || CSS
|-
| 606543 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 606544 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 606545 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606546 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606547 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606548 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606549 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 606550 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 606551 - ||  || 19 febbraio 2007 || CSS
|-
| 606552 - ||  || 11 aprile 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 606553 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606554 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606555 - ||  || 21 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 606556 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 606557 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 606558 - ||  || 18 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 606559 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606560 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606561 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 606562 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 606563 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606564 - ||  || 23 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606565 - ||  || 27 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 606566 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606567 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 606568 - ||  || 2 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606569 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 606570 - ||  || 20 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606571 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 606572 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606573 - ||  || 17 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606574 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 606575 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 606576 - ||  || 9 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606577 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606578 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606579 - ||  || 9 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 606580 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606581 - ||  || 18 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606582 - ||  || 23 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606583 - ||  || 29 gennaio 2012 || CSS
|-
| 606584 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606585 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 606586 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 606587 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 606588 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 606589 - ||  || 1 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606590 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606591 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 606592 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 606593 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606594 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606595 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606596 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606597 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606598 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606599 - ||  || 16 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606600 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|}

606601-606700 

|-
| 606601 - ||  || 12 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606602 - ||  || 15 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606603 - ||  || 30 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 606604 - ||  || 15 marzo 2010 || CSS
|-
| 606605 - ||  || 13 aprile 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606606 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606607 - ||  || 20 aprile 2009 || CSS
|-
| 606608 - ||  || 1 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606609 - ||  || 10 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 606610 - ||  || 13 marzo 2013 || CSS
|-
| 606611 - ||  || 14 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 606612 - ||  || 20 giugno 2010 || ESA OGS
|-
| 606613 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606614 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 606615 - ||  || 25 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606616 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606617 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606618 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606619 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 606620 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606621 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606622 - ||  || 15 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606623 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606624 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 606625 - ||  || 8 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606626 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606627 - ||  || 15 settembre 2007 || CSS
|-
| 606628 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606629 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606630 - ||  || 16 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606631 - ||  || 18 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606632 - ||  || 22 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606633 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606634 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 606635 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606636 - ||  || 6 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606637 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606638 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606639 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606640 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606641 - ||  || 12 luglio 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 606642 - ||  || 10 luglio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606643 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606644 - ||  || 3 ottobre 2013 || CSS
|-
| 606645 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606646 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606647 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606648 - ||  || 2 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606649 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606650 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606651 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606652 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606653 - ||  || 18 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606654 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 606655 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 606656 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 606657 - ||  || 19 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606658 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606659 - ||  || 24 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606660 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606661 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606662 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606663 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606664 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 606665 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606666 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606667 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606668 - ||  || 3 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 606669 - ||  || 21 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606670 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606671 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606672 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 606673 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606674 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606675 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606676 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 606677 - ||  || 24 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606678 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 606679 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 606680 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 606681 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606682 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606683 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606684 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606685 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 606686 - ||  || 8 settembre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606687 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 606688 - ||  || 22 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 606689 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 606690 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 606691 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606692 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 606693 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606694 - ||  || 12 settembre 1997 || Peking
|-
| 606695 - ||  || 11 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 606696 - ||  || 24 agosto 2012 || Gerke, V.
|-
| 606697 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606698 - ||  || 18 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606699 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606700 - ||  || 17 dicembre 2006 || CSS
|}

606701-606800 

|-
| 606701 Golda ||  || 31 agosto 2013 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 606702 - ||  || 4 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 606703 - ||  || 22 agosto 2012 || Mikuz, H.
|-
| 606704 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606705 - ||  || 26 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 606706 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606707 - ||  || 19 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606708 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606709 - ||  || 20 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606710 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 606711 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606712 - ||  || 10 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 606713 - ||  || 19 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606714 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 606715 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606716 - ||  || 6 febbraio 2011 || CSS
|-
| 606717 - ||  || 9 febbraio 2007 || CSS
|-
| 606718 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 606719 - ||  || 27 dicembre 2013 || Rinner, C.
|-
| 606720 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606721 - ||  || 31 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606722 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 606723 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 606724 - ||  || 27 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 606725 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 606726 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606727 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 606728 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606729 - ||  || 7 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606730 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606731 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 606732 - ||  || 13 settembre 2004 || Tucker, R.
|-
| 606733 - ||  || 13 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606734 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 606735 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606736 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 606737 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606738 - ||  || 11 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606739 - ||  || 14 ottobre 2007 || CSS
|-
| 606740 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606741 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606742 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606743 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606744 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606745 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606746 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 606747 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 606748 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606749 - ||  || 30 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606750 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606751 - ||  || 15 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 606752 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 606753 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606754 - ||  || 10 ottobre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606755 - ||  || 19 gennaio 2009 || LINEAR
|-
| 606756 - ||  || 9 novembre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 606757 - ||  || 2 novembre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 606758 - ||  || 9 novembre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606759 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606760 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 606761 - ||  || 23 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 606762 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 606763 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606764 - ||  || 17 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 606765 - ||  || 10 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 606766 - ||  || 28 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606767 - ||  || 27 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606768 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606769 - ||  || 1 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 606770 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 606771 - ||  || 3 marzo 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 606772 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606773 - ||  || 16 dicembre 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606774 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606775 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606776 - ||  || 13 ottobre 2015 || CSS
|-
| 606777 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606778 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606779 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606780 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 606781 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606782 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606783 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606784 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606785 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606786 - ||  || 10 agosto 2004 || Boattini, A., Luise, F. D.
|-
| 606787 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 606788 - ||  || 25 aprile 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606789 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 606790 - ||  || 24 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606791 - ||  || 23 ottobre 2012 || CSS
|-
| 606792 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606793 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606794 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606795 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 606796 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 606797 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 606798 - ||  || 10 settembre 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 606799 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606800 - ||  || 28 febbraio 2019 || Mount Lemmon Survey
|}

606801-606900 

|-
| 606801 - ||  || 16 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606802 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606803 - ||  || 3 maggio 2006 || CSS
|-
| 606804 - ||  || 10 febbraio 2008 || CSS
|-
| 606805 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606806 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606807 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606808 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 606809 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606810 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 606811 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606812 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606813 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606814 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 606815 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 606816 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606817 - ||  || 28 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606818 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606819 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606820 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 606821 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606822 - ||  || 26 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 606823 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 606824 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 606825 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 606826 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606827 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606828 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606829 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606830 - ||  || 8 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606831 - ||  || 27 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606832 - ||  || 12 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606833 - ||  || 29 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 606834 - ||  || 15 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 606835 - ||  || 29 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 606836 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606837 - ||  || 3 aprile 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606838 - ||  || 2 aprile 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606839 - ||  || 3 aprile 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606840 - ||  || 13 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606841 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 606842 - ||  || 30 aprile 2008 || CSS
|-
| 606843 - ||  || 5 aprile 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606844 - ||  || 11 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 606845 - ||  || 17 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606846 - ||  || 21 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606847 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606848 - ||  || 4 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606849 - ||  || 20 gennaio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606850 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 606851 - ||  || 9 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606852 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606853 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 606854 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606855 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606856 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 606857 - ||  || 2 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 606858 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606859 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606860 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606861 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606862 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606863 - ||  || 12 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 606864 - ||  || 21 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606865 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606866 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606867 - ||  || 30 dicembre 2014 || Ory, M.
|-
| 606868 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 606869 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606870 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606871 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606872 - ||  || 7 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606873 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606874 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606875 - ||  || 13 dicembre 2012 || Falla, N.
|-
| 606876 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 606877 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606878 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606879 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606880 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606881 - ||  || 19 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 606882 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606883 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606884 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606885 - ||  || 6 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606886 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606887 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606888 - ||  || 20 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606889 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606890 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 606891 - ||  || 4 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 606892 - ||  || 13 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606893 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 606894 - ||  || 26 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606895 - ||  || 29 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606896 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606897 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 606898 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606899 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 606900 - ||  || 12 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|}

606901-607000 

|-
| 606901 - ||  || 13 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606902 - ||  || 2 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606903 - ||  || 8 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606904 - ||  || 7 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606905 - ||  || 11 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606906 - ||  || 9 marzo 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606907 - ||  || 12 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 606908 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 606909 - ||  || 27 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606910 - ||  || 30 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606911 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 606912 - ||  || 26 maggio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606913 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606914 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 606915 - ||  || 4 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606916 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606917 - ||  || 30 giugno 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606918 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606919 - ||  || 22 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606920 - ||  || 30 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 606921 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606922 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606923 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606924 - ||  || 1 luglio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606925 - ||  || 26 agosto 2008 || OAM Observatory
|-
| 606926 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606927 - ||  || 4 luglio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606928 - ||  || 27 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606929 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606930 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 606931 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 606932 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 606933 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606934 - ||  || 18 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 606935 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606936 - ||  || 18 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 606937 - ||  || 1 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606938 - ||  || 13 luglio 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606939 - ||  || 22 settembre 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606940 - ||  || 13 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606941 - ||  || 8 agosto 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606942 - ||  || 25 settembre 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606943 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606944 - ||  || 12 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 606945 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606946 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 606947 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606948 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606949 - ||  || 3 febbraio 2008 || CSS
|-
| 606950 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 606951 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606952 - ||  || 28 settembre 2002 || AMOS
|-
| 606953 - ||  || 28 novembre 2019 || Pan-STARRS 1
|-
| 606954 - ||  || 9 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606955 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606956 - ||  || 28 marzo 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606957 - ||  || 7 settembre 2019 || Palomar Transient Factory
|-
| 606958 - ||  || 3 dicembre 2019 || Pan-STARRS 2
|-
| 606959 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 606960 - ||  || 7 dicembre 2019 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606961 - ||  || 3 marzo 2006 || CSS
|-
| 606962 - ||  || 1 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606963 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 606964 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 606965 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 606966 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606967 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606968 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 606969 - ||  || 10 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 606970 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606971 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 606972 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 606973 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606974 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606975 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606976 - ||  || 30 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606977 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 606978 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 606979 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 606980 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 606981 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 606982 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 606983 - ||  || 29 giugno 2020 || Pan-STARRS 1
|-
| 606984 - ||  || 6 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 606985 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 606986 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 606987 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606988 - ||  || 14 settembre 2020 || Pan-STARRS 1
|-
| 606989 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 606990 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606991 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 606992 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606993 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606994 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606995 - ||  || 25 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606996 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606997 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 606998 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 606999 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607000 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0606001